Metz – miasto we Francji
Miejscowości w USA:
 Metz – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Metz (ang. Metz Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
 Metz (ang. Metz Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon

Kultura:
 Metz – kanadyjski zespół punkrockowy